Le Favril puede referirse a: 

 Le Favril, comuna francesa situada en Eure.
 Le Favril, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Le Favril, comuna francesa situada en Norte.